RAP steht für:
 RAP Amsterdam, ehemaliger Fußballverein in den Niederlanden
 Rapid City Regional Airport (IATA-Code), South Dakota, USA
 Rechnungsabgrenzungsposten in der kaufmännischen Buchführung
 Radschützenpanzer der Schweizer Armee, siehe Mowag Piranha #Varianten
 Rhodesian Action Party, Partei in Rhodesien, Afrika
 Rich Ajax Platform, Remote Application Platform
 Rural Alliance Party, Salomonen

Rap steht für:
 Rap, Musikstil
 Rap (Protein), Ras-related protein

rap steht für:
 Rapanui (Sprache) (ISO-639-3-Code), vom Volk der Rapanui auf der Osterinsel benutzter polynesischer Dialekt

RAP